Николай Григорьевич Тарасов:
 Тарасов, Николай Григорьевич (1866—1942) — российский и советский краевед и педагог.
 Тарасов, Николай Григорьевич (1915—1961) — советский военачальник, полковник, танкист, Герой Советского Союза (1944).